Steffel ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Steffel (* 1966), deutscher Politiker und Unternehmer
 Thomas Steffel († 1943), Aufseher im Vernichtungslager Sobibór, siehe Thomas Steffl

Steffel steht zudem für:
 den Stephansdom in Wien, Österreich, auch: Steffl

Siehe auch:
 Steffeln
 Steffl